A nyelvtani tudálékosság szindróma (angolul Grammar pedantry syndrome, GPS) egy valójában nemlétező betegség, amelyet Dennis Baron, az Illinois-i Egyetem munkatársa alkotott meg vicces blogján. Sokakat sikerült is átvernie, mivel a cikk tudományos szakzsargont használ, így (az avatalan olvasó számára) úgy tűnik, mintha a szöveg egy legitim tudományos szakcikk lenne, de a szöveg maga nyelvi viccek és jelek halmaza, amelyek arra mutatnak, hogy valójában egy szimpla átverésről van szó. Emellett bárki, aki alapvetően tudja, hogy mi is a kényszerbetegség, meg tudja állapítani, hogy a "GPS" állítólagos tünetei egyáltalán nem hasonlítanak a valódi kényszerbetegség tüneteihez; a kényszerbetegség ugyanis egy rögeszmék és repetitív (ismétlődő) ismétlődő magatartási formákkal jellemezhető szorongásos zavar, nem pedig a rend vagy a struktúra iránti igény.

A GPS azzal jár, hogy az ebben szenvedő egyén belső késztetést érez rá, hogy kijavítsa mások nyelvhelyességi – esetleg  helyesírási – hibáit. Az obszesszív-kompulzív zavar (OCD) egyik alfaja. Ha egy beszélgetés során valaki helytelenül mond ki, esetleg helytelenül használ egy szót, a GPS-es személy nem tud ellenállni intruzív gondolatainak, ezáltal – bármilyen kínos szituációba is keveredik emiatt – kényszeresen kimondja az adott szó vagy szószerkezet helyesen ragozott, toldalékozott stb. alakját. Az emberek 25-40%-a rendelkezik ilyen anomáliával.

További ismertetőjegye a fenti rendellenességgel élőknek, hogy elviselhetetlennek érzik a manapság egyre inkább terjedő sms- és chatnyelvezetet (rövidítésekkel teletűzdelt, ékezetek nélküli írásmód, központozás hiánya stb.). Ezen emberek mániákusan ügyelnek arra, hogy a tőlük származó írások nyelvtanilag tökéletesek legyenek, egy-egy írást többször átolvasnak, ellenőriznek.